Raut steht für:

 Răut, Fluss in Moldawien
 Raut (Messer), ein Messer aus Sumatra

 Raut (Jachenau), Ortsteil der Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Raut (Schlehdorf), Ortsteil der Gemeinde Schlehdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

 Raut (Gemeinde Anras), Ortsteil der Gemeinde Anras, Bezirk Lienz, Tirol
 Raut (Gemeinde Lesachtal), Ortschaft der Gemeinde Lesachtal, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Raut (Gemeinde Schlehdorf), Ortsteil der Gemeinde Lesachtal, Bezirk Hermagor, Bundesland Kärnten
 Raut (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Rotte der Fraktion Bruggen in der Gemeinde St. Veit in Defereggen
 Raut (Kirgisistan), Ortschaft in Kirgisistan

 Ronchi Valsugana, trentinische Gemeinde, Italien

Raut ist der Familienname folgender Personen:

 Punam Raut (* 1989), indische Cricketspielerin

Siehe auch:
 Für Raut(h) als Rodung siehe Rodungsname
 Raute (Begriffsklärung)
 Rauth
 Raud